Лейк ( – езеро) може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Лейк (окръг, Илинойс)
 Лейк (окръг, Индиана)
 Лейк (окръг, Калифорния)
 Лейк (окръг, Колорадо)
 Лейк (окръг, Минесота)
 Лейк (окръг, Мичиган)
 Лейк (окръг, Монтана)
 Лейк (окръг, Орегон)
 Лейк (окръг, Охайо)
 Лейк (окръг, Тенеси)
 Лейк (окръг, Флорида)
 Лейк (окръг, Южна Дакота)